Příjmení Morris nosí více významných osobností:

 Alvin Morris viz Tony Martin (americký zpěvák) (1913–2012) – americký zpěvák a herec
 Benny Morris (* 1948) – izraelský historik
 Butch Morris (1947–2013) – americký jazzový kornetista, hudební skladatel a dirigent
 Cedric Morris (1889–1982) – britský malíř a designér
 Desmond Morris (* 1928) – britský etolog, zoolog a spisovatel
 Devon Morris (* 1961) – jamajský atlet, sprinter
 Glenn Morris (1912–1974) – americký atlet
 Henry Madison Morris (1918–2006) – americký kreacionista, inženýr a vysokoškolský učitel
 Charles William Morris (1901–1979) – americký sémiotik a filozof
 Jason Morris (* 1967) – americký zápasník, judista a grappler
 Keith Morris – více osob, rozcestník
 Michael Morris viz Lord Killanin (1914–1999)– irský novinář a funkcionář Mezinárodního olympijského výboru
 Morris (kreslíř) (Maurice De Bevere; 1923–2001) – belgický karikaturista
 Paul Morris – více osob, rozcestník
 Robert Tappan Morris (* 1965) – americký informatik a podnikatel
 Robert Morris (1734–1806) – anglický obchodník a zakladatel Spojených států
 Stephen Morris (* 1992) – hráč amerického fotbalu
 Trevor Morris – více osob, rozcestník
 Wilber Morris (1937–2002) – americký jazzový kontrabasista
 William Morris (1834–1896) – anglický textilní výtvarník, umělec, spisovatel a socialista
 Wyn Morris (1929–2010) – velšský dirigent

ženy
 Anita Morris (1943–1994) – americká herečka, zpěvačka a tanečnice
 Heather Morris (* 1953) – novozélandská spisovatelka
 Heather Morris (* 1987) – americká herečka, zpěvačka a tanečnice
 Jane Morris (Jane Burden; 1839–1914) – anglická modelka, manželka Williama Morrise
 Kathryn Morrisová (* 1969) – americká herečka
 Sandi Morrisová (* 1992) – americká tyčkařka
 Sarah Jane Morris (* 1977) – americká filmová a divadelní herečka
 Sarah Morris (* 1967) – britsko-americká malířka a filmařka

Externí odkazy